Tillamook kan syfta på:

 Tillamook, Oregon – en stad i Oregon i USA
 Tillamookbukten – en bukt i nordvästra Oregon
 Tillamook County – i Oregon i USA
 Tillamook (flod) – en flod i USA
 Tillamook Head – en hög udde på Oregonkusten
 Tillamook (stam) – en indianstam i västra Oregon
 Tillamook (språk) – ett utdött indianspråk 
 Tillamookbranden – en serie skogsbränder i Oregon